IQ (zespół muzyczny)
 iloraz inteligencji
 Toyota iQ – samochód typu kei car
 kod Iraku według normy ISO 3166-1